Ponta d'Areia (Niterói)
Ponta da Areia (São Pedro da Aldeia)
Ponta d'Areia (São Luís)
Praia da Ponta d'Areia

Desambiguação